Коламбия-Хайтс ():

 Коламбия-Хайтс — район Вашингтона (округ Колумбия).
 Коламбия-Хайтс — станция Вашингтонского метро.
 Коламбия-Хайтс — город в округе Анока, штат Виргиния, США.
 Коламбия-Хайтс — район Лексингтона, штат Кентукки, США.
 Коламбия-Хайтс —  гора в округе Уматилла, штат Орегон, США.